Em topologia, dois pontos de uma esfera dizem-se antípodas se o segmento de recta que os une é um diâmetro da esfera. O conceito pode ser generalizado a esferas de qualquer dimensão.

Quando se identificam os pontos antípodas de um esfera, obtém-se um espaço projectivo (que em dimensão 2 é um plano projectivo).

O Teorema de Borsuk-Ulam afirma para que qualquer função contínua  existem dois pontos antípodas com a mesma imagem. Por exemplo, em qualquer instante, existem sempre dois pontos antípodas na superfície terrestre com a mesma temperatura e pressão atmosférica.

Topologia